Kaká, brazilski nogometaš
 Kaka (papiga), vrsta papige